Джа́вский муниципалитет (, до 2006-го года — Джавский район) — административная единица в Грузии. Административный центр — Джава. Грузией не контролируется с 1990-х годов и располагается на части территории Дзауского района Южной Осетии.

Джавский муниципалитет
Шида-Картли